

Geografia 
 Sant'Albano Stura – comune italiano del Piemonte
 Sant'Albano di Bobbio – frazione del comune italiano di Val di Nizza, in Lombardia

Santi e beati 
 Sant'Albano d'Inghilterra – martire del III-IV secolo
 Sant'Albano da Magonza – martire del IV-V secolo
 Sant'Albano Bartolomeo Roe – anglicano convertito al cattolicesimo, sacerdote e martire cattolico sotto Carlo I, celebrato il 21 gennaio

Pagine correlate 
 Saint-Alban
 St. Albans